Белаш Фока Никифорович () — советский учёный в области горного дела, горный инженер. Доктор технических наук (1947), профессор (1947).

Биография 
Родился 4 августа 1903 года на территории нынешней Кировоградской области.

Окончил Днепропетровский горный институт. В 1929—1935 годах работал на шахтах Кривбасса. В 1935—1947 годах — сотрудник института «Днепроцветмет». В 1947 году был осуждён, работал на шахтах в Казахской ССР. Реабилитирован в 1953 году.

В 1948 году защитил докторскую диссертацию «Исследование влияния ионного состава пульпы на флотацию руд редких металлов».

В 1955—1958 годах — возглавлял группу обогащения, с 14 марта 1958 года — лабораторию обогащения редкометального сырья, в Институте химии и технологии редких элементов и минерального сырья.

В 1958—1965 годах — заведующий кафедрой обогащения полезных ископаемых в Криворожском горнорудном институте.

С 1965 года работал в Московском институте горнохимического сырья.

Умер 19 мая 1967 года в Москве, где и похоронен на Николо-Архангельском кладбище (старая территория, участок № 23).

Научная деятельность 
Занимался проблемой флотации железных руд. Автор более 100 научных работ в области обогащения железорудного сырья. Один из основателей школы обогащения железных руд на Криворожье.

Научные труды 
 Абразивные действия минеральных зёрен при флотации. — Мурманск, 1956;
 Рациональные схемы обогащения железных руд Кривого Рога и их экономическое значение: учебное пособие. — , 1962;
 Флотация железных руд. — , 1962;
 Влияние магнитной обработки пульпы на флотацию // Металлургическая и горная промышленность. — 1965. — № 3;
 Влияние окислителей и кислорода воздуха на флотируемость гематита и магнетита // Горный журнал. — 1971. — № 6.

Награды 
 орден Ленина.

Примечания

Источники 
 
 Белаш Фока Никифорович // Професори КГРІ-КТУ / Кривий Ріг: Видавничий дім КНУ, 2012. — 190 с. — С. 38. ISBN 978-966-2775-04-4.

Ссылки 
 Они тоже гостили на земле... Белаш Фока Никифорович (1903-1967).

Горные инженеры СССР
Учёные:Горное дело
Реабилитированные в СССР
Похороненные на Николо-Архангельском кладбище
Геологи, репрессированные в СССР
Профессора по званию после 1934 года